

Tabela

Mecze

Niemcy – Rumunia 
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
18:00 – Stade Maurice Dufrasne, Liège – Widzów: 28 500

 Sędzia główny:  Kim Milton Nielsen
 Asystenci:
  Jens Larsen
  Roland Van Nylen

Portugalia – Anglia 
Poniedziałek, 12 czerwca 2000
20:45 – Philips Stadion, Eindhoven – Widzów: 31 500

 Sędzia główny:  Anders Frisk
 Asystenci:
  Leif Lindberg
  Emanuel Zammit

Rumunia – Portugalia 
Sobota, 17 czerwca 2000
18:00 – GelreDome, Arnhem – Widzów: 18 200

 Sędzia główny:  Gilles Veissière
 Asystenci:
  Jacques Poudevigne
  Dramane Dante

Anglia – Niemcy 
Sobota, 17 czerwca 2000
20:45 – Stade du Pays de Charleroi, Charleroi – Widzów: 27 700

 Sędzia główny:  Pierluigi Collina
 Asystenci:
  Sergio Zuccolini
  Carlos Martin Nieto

Anglia – Rumunia 
Wtorek, 20 czerwca 2000
20:45 – Stade du Pays de Charleroi, Charleroi – Widzów: 27 000

 Sędzia główny:  Urs Meier
 Asystenci:
  Igor Sramka
  Juri Dupanau

Portugalia – Niemcy 
Wtorek, 20 czerwca 2000
20:45 – Stadion Feijenoord, Rotterdam – Widzów: 51 504

 Sędzia główny:  Dick Jol
 Asystenci:
  Jaap Pool
  Roland Van Nylen

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2000